Welsford bezeichnet
 den Familiennamen folgender Personen:
 Henry Welsford (1900–1974), US-amerikanischer Ruderer
 Sam Welsford (* 1996), australischer Radrennfahrer
den Namen folgender Orte
 Welsford,  Kings County, Nova Scotia Kanada

siehe auch Wellsford